Een stenig geheel waarop apen leven. Dit is dikwijls het geval in dierentuinen, bijvoorbeeld in Artis in Amsterdam, maar ook de rots waarop de berberapen van Gibraltar leven, wordt apenrots genoemd.

Verscheidene gebouwen (als bijnaam)
Het kantoorgebouw Rivierstaete, aan de Amsteldijk, in Amsterdam
Het hoofdkantoor van ING (bank), oorspronkelijk NMB, in Amsterdam Zuidoost, van Alberts en Van Huut
Het Centraal Beheergebouw, in Apeldoorn, van Hertzberger
Bezuidenhoutseweg 67, het gebouw van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag waar de Tweede Kamer sinds 2021 tijdelijk is gehuisvest
Het Gasuniegebouw, in Groningen, van Van Huut en Alberts
Woonhuis de Waal (Utrecht), een woonhuis in de buurt Rijnsweerd in Utrecht, van Alberts en Van Huut